Turniej o Złoty Kask 2001 –  cykl zawodów żużlowych, organizowanych corocznie przez Polski Związek Motorowy. W finale, rozegranym we Wrocławiu, zwyciężył Piotr Protasiewicz.

Finał 
 Wrocław, 21 września 2001
 Sędzia: Marek Wojaczek

Bibliografia 
 

2001
2001 w sporcie żużlowym
2001 w polskim sporcie